Gran Camiño 2023 var den 2. udgave af det spanske etapeløb Gran Camiño. Cykelløbets fire etaper blev kørt fra 23. februar hvor det startede ved den romerske bymur i Lugo, til 26. februar 2023 hvor løbet sluttede med en enkeltstart i Santiago de Compostela. Løbet var en del UCI Europe Tour 2023. Første etape blev neutraliseret efter et kraftigt snevejr.

Jonas Vingegaard fra  vandt løbet suverænt, efter at han havde vundet alle tre fuldførte etaper. Vingegaard vandt med et samlet forspring på 2.31 min. ned til Jesús Herrada () på løbets andenplads.

Etaperne

1. etape 

Med cirka 20 kilometer tilbage, blev etapen aflyst på grund af snefald.

2. etape

3. etape 

 På grund af sne blev etapen forkortet fra 163 til 123,4 kilometer, hvilket tog to opkørsler af Alto de Santa Mariña ud af ruten og forkortede den sidste stigning med tre kilometer.

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNS = stillede ikke til start

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

2023
UCI Europe Tour 2023